

Persone 
Enomao – filosofo greco antico appartenente alla scuola cinica
Enomao – gladiatore romano, uno dei tre capi ribelli della terza guerra servile

Mitologia 
 Enomao – personaggio della mitologia greca, re di Pisa e figlio del dio Ares
 Enomao – personaggio della mitologia greca, guerriero acheo ucciso da Ettore nella Guerra di Troia
 Enomao – personaggio della mitologia greca, guerriero troiano ucciso da Idomeneo nella Guerra di Troia